Stradzewo – wieś w województwie lubuskim, w powiecie świebodzińskim, w gminie Zbąszynek
 Stradzewo – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie sierpeckim, w gminie Gozdowo 
 Stradzewo – wieś w województwie zachodniopomorskim, w powiecie choszczeńskim, w gminie Choszczno